Orgelmann ist der Name von

 Wilhelm Orgelmann (1849–1898), deutscher Maurermeister, Bauführer und Architekt

Orgelmann bezeichnet

 Drehorgelspieler